Luciano Luberti – militare e criminale italiano
 Franco Luberti – politico e avvocato italiano
 Marco Luberti – cantautore, paroliere e produttore discografico italiano